Мае — один із островів архіпелагу Сейшельські острови.
 Мае — місто в складі союзної території Пудучеррі.
 Мае — округ в складі союзної території Пудучеррі.
 Мае — річка в південній Індії.
 Яак Мае — естонський лижник, олімпійський медаліст.